Cécile Goldet (1914-2019), femme politique française ;
 Jérôme Goldet (1968), guitariste français ;
 Stéphane Goldet, musicologue française.